Zeck steht für:
 Zeck (Zeitschrift), eine Zeitschrift der autonomen Szene Norddeutschlands
 Zecken, eine Ordnung der Milben innerhalb der Klasse der Spinnentiere
 Zeck Audio, einen deutsch-spanischen Lautsprecher-Hersteller

Zeck ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Zeck (1862–1940), deutscher Politiker
 Mike Zeck (* 1949), US-amerikanischer Comiczeichner